

Вернон-Сентер — місто, штат Міннесота
 Вернон-Сентер — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі